Un empereur byzantin :
 Bardas oncle et régent (856 - 866) de l'empereur byzantin Michel III.
 Bardas Phocas l'Ancien (circa 878 – circa 968) père de Nicéphore II Phocas et de Léon Phocas le Jeune
 Deux généraux de l'empire grec de l'époque de Basile II et Constantin IX qui se sont affrontés pour usurper tour à tour le titre d'empereur :
 Bardas Phocas le Jeune mort en 989.
 Bardas Sklèros, mort en 991.
 Un troisième général

Voir aussi 
 Willy Bardas (1887-1924), pianiste et professeur de musique autrichien.